La AFL Division II 2011 è stata l'8ª edizione del campionato di football americano di terzo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

Classifiche
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Conference 1

Conference 2

Conference 3

Conference 4

Playoff

Tabellone

Semifinali

IV Iron Bowl

IV Iron Bowl

Playoff di secondo livello

Tabellone

Semifinali

VIII Challenge Bowl

VIII Challenge Bowl

Verdetti 
 /  Vincitori dell'AFL Division II 2011
  Vincitori del Challenge Bowl 2011

Note

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2011
AFL - Division Ladies 2011
AFL - Division I 2011

Collegamenti esterni 
 

 2011